Коробейниково — название населённых пунктов в России:

 Коробейниково — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края.
 Коробейниково — село в Шипуновском районе Алтайского края.
 Коробейниково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Коробейниково — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Коробейниково — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Коробейниково — деревня в Боготольском районе Красноярского края.
 Коробейниково — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Коробейниково — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
Коробейниково — прежнее название села Колесниково в Кетовском районе Курганской области.
Коробейниково — деревня в Нижне-Илимском районе Иркутской области.